Велёвесь () — наименование населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Велёвесь — село в Кротошинском повяте Великопольского воеводства;
 Велёвесь — село в Мендзыхудском повяте Великопольского воеводства;
 Велёвесь — село в гмине Серошевице Островского повяте Великопольского воеводства;
 Велёвесь — деревня в гмине Серошевице Островского повяте Великопольского воеводства;
 Велёвесь — село в Гливицком повяте Силезского воеводства;
 Велёвесь — село в гмине Гневково Иновроцлавского повята Куявско-Поморского воеводства;
 Велёвесь — село в Илавском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Велёвесь — село в гмине Пакость Иновроцлавского повята Куявско-Поморского воеводства;
 Велёвесь — село в Любинском повяте Нижнесилезского воеводства;
 Велёвесь — село в Суленцинском повяте Любушского воеводства;
 Велёвесь — село в Олесницком повяте Нижнесилезского воеводства;

Другое 
 Велёвесь — район Тарнобжега.
 Велёвесь — гмина в Гливицком повяте Силезского воеводства.